Макда́велл ( або MacDowell) — шотландське прізвище, походить від , що означає «син Дабгалла».

Відомі носії:
 Боб Макдавелл (; 1939—2011) — новозеландський іхтіолог.
  (; 1860—1908) — американський композитор.
 Енді Макдавелл (; 1958) — американська акторка й модель.
  (; 1818—1885) — американський генерал та військовий діяч.
 Малкольм Макдавелл (; 1943) — британський актор.
  (; 1928—1998) — американський актор британського походження.
  (; 1904—1972) — американський блюзовий співак і гітарист.
 Чарлі Макдавелл (;  1983) — американський кінорежисер і сценарист.

Див. також 
 Клан Макдавелл